Merisor három romániai, Hunyad megyei falu neve:
 Merisor (Banica község)
 Merisor (Bukuresd község)
 Merisor (Cserbel község)